Cius steht für mehrere Orte in der antiken Geographie:
 Cius in Bithynien, später Prusias ad Mare, heute Gemlik in der Türkei
 Cius in Moesia inferior, heute Gârliciu im Kreis Constanța in der rumänischen Dobrudscha

Außerdem:
 Titularerzbistum Cius, ein auf Cius in Bithynien zurückgehendes Titularerzbistum

CIUS steht für:
 Core Invoice Usage Specification des europäischen Standards EN16931 für elektronische Rechnungen, siehe XRechnung

Abkürzung